Ritter má více významů:

německy „rytíř“

příjmení
Árpád Ritter (* 1975), maďarský zápasník
Carl Ritter (1779–1859), německý geograf
Engelbert Ritter (1838–1920), německý řezbář z Čech
František Ritter (1829–1898), pražský zlatník, stříbrník a klenotník
Henrietta Ritterová z Rittersbergu (1811/12–1880), český spisovatelka a vychovatelka
Imre Ritter (* 1952), maďarský politik, reprezentant německé menšiny
Johann Ritter z Rittersbergu (1780–1841), pražský němesky píšící spisovatel, životopisec Josefa Dobrovského
Johann Wilhelm Ritter (1776–1810), německý chemik a fyzik
John Ritter, americký herec, syn Texe
Louise Ritterová (* 1958), americká atletka
Ludvík Ritter z Rittersbergu (1809–1858), český spisovatel, hudební skladatel a litograf
Ole Ritter (* 1941), dánský cyklista
Paul Ritter, více osob téhož jména a příjmení
Petr Ritter (* 1950), český právník, prozaik a scenárista
Saverio Ritter (1884–1951), internuncius v Československu 1945–1948
Scott Ritter (* 1961), zbrojní inspektor OSN v Iráku
Tex Ritter (1905–1974), americký herec a countryový zpěvák, otec Johna
Tyson Ritter (* 1984), americký zpěvák, písničkář, model a herec
Valerius Ritter (1821–1902), rakouský politik, poslanec Říšské rady

související
Mount Ritter – hora (4 008 m n. m.) v pohoří Sierra Nevada na východě Kalifornie
Vila Ritter – vila v Karlových Varech
Dům Ritter – původní název domu Purkyně v Karlových Varech

Německá příjmení
Židovská příjmení